824-й отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 824-й оарадн РГК. полевая почта 56266

История 

Сформирован 25 апреля 1942 года на базе радн 364-го  кап 33-й армии  Западного фронта (Приказ НКО СССР № 0293 от 19 апреля 1942 года "Об изменении штатов артиллерийских частей ") .

В действующей армии с 25.04.1942 по 28.05.1944.

В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений  33-й армии  Западного фронта и 2-го Белорусского  фронтов.
28 мая 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года №0019 «Об усилении армий артиллерийскими средствами контрбатарейной борьбы», директивы заместителя начальника Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. №ОРГ-2/476 824-й оарадн обращён на формирование 142-й  пабр 33-й армии 2-го Белорусского фронта    .

Состав 

до августа 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
батарея звуковой разведки (БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
артиллерийский метеорологический взвод (АМВ) (в августе 1943 года передан в штабную батарею УКАРТ армии)
хозяйственный взвод

с августа 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 капитан, майор Мешков Александр Иванович

Начальник штаба дивизиона
 капитан Горбунов Борис Сильверстович
 капитан Онянов Виктор Степанович

Заместитель командира дивизиона по политической части
 майор Мелеша Семён Петрович

Помощник начальника штаба дивизиона
 ст. лейтенант, капитан Черкасов Михаил Петрович
 
Помощник командира дивизиона по снабжению

Командиры подразделений дивизиона  

Командир БЗР(до августа 1943 года)
 капитан Онянов Виктор Степанович

Командир 1-й БЗР
 ст. лейтенант, капитан Мутовкин Александр Николаевич

Командир 2-й БЗР
 капитан Онянов Виктор Степанович
 ст. лейтенант Разумовский Виктор Николаевич

Командир БТР
 капитан Давыденко Павел Андреевич

Командир ВЗОР
 ст. лейтенант Любимов Селивёрст Романович

Командир ФГВ
 ст. лейтенант Спиркин Пётр Семёнович

Командир АМВ

Примечания

Литература

Ссылки 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
https://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search
https://pamyat-naroda.ru/documents/?static_hash=2bd3cbedd382094c4868ada0891f11c4v9&q=824%20орадн&use_main_string=true&group=all&types=opersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&division=824%20орадн

 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны